wicher – wiatr
 PZL.44 Wicher – samolot pasażerski
 ORP "Wicher" – niszczyciel polski zatopiony w 1939
 OPR "Wicher" – niszczyciel polski typu Smiełyj
 Sturmwind I (niem. "Wicher I") – niemiecka akcja przeciwpartyzancka przeprowadzona w Lasach Janowskich w 1944 r.
 Sturmwind II (niem. "Wicher II") – niemiecka akcja przeciwpartyzancka przeprowadzona w lasach Puszczy Solskiej w  1944 r.
 Wicher – polski rower torowy produkowany przez firmę Romet
 Wicher (zespół) – zespół polskich kryptologów pracujący nad Enigmą.
 Wicher (film 1928) – amerykański film niemy z roku 1928
 Wicher (film 2014) – niemiecki film familijny z 2014 roku
 Wicher – album polskiego zespołu muzycznego Sacrilegium
 Barbara Wicher – pisarka
 KS "Wicher" Wilchwy – polski klub sportowy